Ember to Inferno — перший студійний альбом американської групи Trivium, який був випущений 14 жовтня 2003 року.

Композиції 
 Inception the Bleeding Skies - 0:35
 Pillars of Serpents - 4:35
 If I Could Collapse the Masses - 4:42
 Fugue - 4:21
 Requiem - 4:53
 Ember to Inferno - 4:11
 Ashes - 0:53
 To Burn the Eye - 7:01
 Falling to Grey - 5:37
 My Hatred - 4:34
 When All Light Dies - 6:23
 A View of Burning Empires - 1:48

Джерела 
 Ember to Inferno  allmusic
 Ember to Inferno  last.fm

Альбоми Trivium
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2003